Il singolare del torneo di tennis Bromma Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Jan Apell 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Henrik Holm (primo turno)
 Jan Apell (finale)
 Johan Van Herck (Campione)

 Frederik Fetterlein (primo turno)
 Richard Fromberg (primo turno)
 Dick Norman (quarti di finale)
 Nicklas Kulti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bromma Challenger 1996